Гарибя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Гарибян, Арарат Саакович (1899—1977) — советский армянский лингвист.
 Гарибян, Давид Левонович (род. 1990) — армянский режиссёр, актер, модель и ведущий.
 Гарибян, Геворг (род. 1994) — армянский борец греко-римского стиля. 
 Гарибян, Григорий Маркарович (1924—1991) — советский и армянский физик.
 Гарибян, Петрос Вараздатович (род. 1947) — советский и российский прокурор.
 Гарибян, Самвел Агасинович (1963—2014) — российский активист и предприниматель.